Hanns Friedrichs ist der Name folgender Personen:

* Hanns Friedrichs (Modedesigner) (1928–2012), deutscher Modegestalter 
 Hanns Joachim Friedrichs (1927–1995), deutscher Fernsehmoderator

Siehe auch:
 Hans Friedrichs (1875–1962), deutscher Politiker (NSDAP)
 Hans Friedrichs, (geb. 19. Januar 1910), Staatsanwalt beim deutschen Oberlandesgericht Prag, seit 1. Mai 1935 NSDAP-Mitglied, nach dem Zweiten Weltkrieg Oberstaatsanwalt in Köln 
 Hans Friedrichs (Politiker) (1914–1979), deutsche Politiker (CDU), MdBB